De Duitse liberale Freie Demokratische Partei
 De historische Oost-Duitse Freie Demokratische Partei (DDR)
 Een Belgische partij: de Vrije Democratische Partij (België)
 Een Nederlandse partij: de Vrije Democratische Partij (Nederland)
 De Liberische Free Democratic Party
 De Noord-Cypriotische Hür Demokrat Parti (Noord-Cyprus)
 De Turkse Hür Demokrat Parti

Zie ook
Liberaal-Democratische Partij